Sukehide Kabayama (1868-1941), fonctionnaire japonais
 Kabayama Hisataka (1560-1634), samouraï
 Kabayama Sukenori (1837-1922), samouraï et chef militaire japonais